Playground (englisch: Spielplatz) ist:
 Playground (2009), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Libby Spears (2009)
 Playground (2016) (Plac zabaw), polnischer Spielfilm von Bartosz M. Kowalski (2016)
 Playground, internationaler Titel von Un monde, belgischer Spielfilm von Laura Wandel (2021)
 Playground, Musikalbum von Manu Katché (2007)
 Playground, Musikalbum von Michel Petrucciani (1991)
 Playground, Musikalbum von Steve Kuhn und Sheila Jordan (1979)

Siehe auch:
 Digital Playground, Produktionsfirma für Pornofilme
 Marcy Playground, US-amerikanische Rockband
 Playground Games, britischer Spielesoftware-Entwickler